Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Aeolus, d'après le dieu grec du vent Éole :
 , une frégate de  rang portant 32 canons lancée en 1758, retirée du service actif en 1796, renommée HMS Guernsey en 1800 et détruite en 1801 ;
 , le nom donné à la frégate française Pallas de 36 canons, capturée en 1800 au large des côtes françaises, renommée HMS Pique en 1801, vendue à la casse en 1819 ;
 , une frégate de  rang portant 32 canons lancée en 1801 et détruite en 1817 ;
 , une frégate de  rang portant 46 canons lancée en 1825, retirée du service actif en 1855, détruite en 1886 ;
 , un croiseur protégé de la  lancé en 1891 et vendu en 1914.

Notes et références 
 

Aeolus